Le terme français désigne, en cynologie, plusieurs races de chien courant, d'origine française.
 Le français blanc et noir
 Le français blanc et orange
 Le français tricolore
 L'anglo-français de petite vénerie
 Le grand anglo-français blanc et noir
 Le grand anglo-français blanc et orange
 Le grand anglo-français tricolore